Symfonie nr. 48 (Haydn), een compositie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
Symfonie nr. 48 (Hovhaness), een compositie van de Amerikaanse componist Alan Hovhaness